Lafayette, LaFayette eller La Fayette kan henvise til:

Personer 
 Gilbert du Motier de La Fayette (1757–1834) – fransk general og deltager i den Amerikanske uafhængighedskrig
 Madame de La Fayette (1634–1693) – fransk forfatterinde
 Lafayette McLaws (1821–1897) – amerikansk officer
 L. Ron Hubbard (født Lafayette Ronald Hubbard; 1911–1986) – amerikansk forfatter og grundlægger af Scientology

Stednavne 
 Lafayette, Californien
 Lafayette, Colorado
 Lafayette, Indiana
 Lafayette, Louisiana
 Lafayette, Minnesota
 Lafayette, Ohio
 Lafayette, Madison County, Ohio
 Lafayette, Oregon
 Lafayette, Tennessee
 Lafayette, Virginia
 Lafayette, Chippewa County, Wisconsin
 Lafayette, Monroe County, Wisconsin
 Lafayette, Walworth County, Wisconsin
 LaFayette, Georgia
 LaFayette, Kentucky
 LaFayette, New York
 La Fayette, Alabama
 La Fayette, Illinois

Se også 
 La Fayette-klassen – fregatklasse
 Chavaniac-Lafayette – fransk kommune i Haute-Loire departement
 Aix-la-Fayette – fransk kommune i Puy-de-Dôme departement
 La Fayette (film) – fransk-italiensk biografisk dramafilm fra 1961, instrueret af Jean Dréville